Дотти () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дотти, Томмазо (род. 1993) — итальянский шорт-трекист.
 Дотти, Этторе (род. 1961) — католический епископ, первый ординарий епархии Навираи с 1 июня 2011 года.